De Bremer Stadsmuzikanten Fontein is een sprookjesattractie in het Nederlandse attractiepark de Efteling. De attractie bevindt zich op het Anton Pieckplein, opende in 2003 gelijktijdig met het nieuwe Anton Pieckplein en is naar ontwerp van Michel den Dulk.

De vier dieren zijn vormgegeven op de fontein als een stapeling van de ezel onderaan, dan de hond, de kat en de haan op elkaar rug.

Verhaal 
Het sprookje gaat over vier oude dieren die van huis weglopen. Tijdens hun tocht naar Bremen weten ze, door samenwerking, een groep rovers weg te jagen uit een huis, waarna ze daar kunnen blijven wonen als vrienden.

Zie ook
De Bremer stadsmuzikanten

Attractie in de Efteling
Sprookje
Efteling